Extravagance kan henvise til:

 Extravagance (film fra 1916) – amerikansk stumfilm fra 1916 af Burton L. King.
 Extravagance (film fra 1919) – amerikansk stumfilm fra 1919 af Victor Schertzinger
 Extravagance (film fra 1921) – amerikansk stumfilm fra 1921 af Phil Rosen